Der Kanton Craonne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Laon, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Craonne. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.

Der Kanton Craonne war 193,46 km² groß und hatte 6085 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Einwohner 

Craonne
Aufgelöst 2015